Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der walisischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1876 – 1880 – 1890 – 1900 – 1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020 – 2023

Statistik

Wettbewerbe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank des walisischen Verbandes (englisch)
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Wales

Einzelnachweise 

Wales
!Landerspiele